CDJ steht für:
 Internationaler Gerichtshof, niederländisches Kfz-Kennzeichen
 Flughafen Conceição do Araguaia (IATA-Code)
 Community Development Journal, britische Online-Zeitung
 Christlich-Demokratische Jugend, 1989 gegründete Jugendorganisation der CDU der DDR
 die Bezeichnung für einzelne DJ-Player der Marke Pioneer DJ

cdj steht für:
 Churahi (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Abkürzung